Mancera de Arriba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mancera de Arriba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Mancera de Arriba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar